Hampden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hampden Township (Kansas)
 Hampden Township (Minnesota)
 Hampden Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Hampton Township